Newby (North Yorkshire)
 Newby (Cumbria) 
 Paula Newby-Fraser